Михаи́л Ильи́нский: Ильинский, Михаил Александрович (1856—1941) — советский химик-органик и технолог.
 Ильинский, Михаил Иванович (умер в 1795) — русский переводчик и богослов.
 Ильинский, Михаил Михайлович (1939—2015) — писатель.
 Михаил Ильинский (Михаил Ильинско) — цыганский актёр и литератор.